Ben Crum is sinds 2014 hoogleraar politieke theorie aan de Vrije Universiteit Amsterdam.

Zijn onderzoeksinteresse gaat uit naar politieke theorie en de politiek van de Europese Unie. Crum volgde zijn doctoraal politicologie aan de Universiteit van Amsterdam. Vervolgens deed hij zijn promotie onderzoek aan de European University Institute in Florence. Eerder werkte hij aan de Universiteit Twente, van Victoria (Canada) en het Centre for European Policy Studies in Brussel.

In 1999 stond Crum op een onverkiesbare dertiende plek op de kandidatenlijst van GroenLinks voor de Europese verkiezingen.

Externe link 
 Ben Crum op fsw.vu.nl

Nederlands politicoloog